Portheim ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Porges von Portheim (1826–1907, seit 1879 Ritter von Portheim), Großindustrieller
 Gustav von Portheim (Gustav Porges Edler von Portheim; 1823/24?–1916), Pionier des  Genossenschaftswesens
 Juda Leopold Porges von Portheim (1785–1869; seit 1841 Edler von Portheim), Großindustrieller
 Leontine Goldschmidt (geborene Porges Edle von Portheim; 1863–1942), Sammlerin und Mäzenin
 Max von Portheim (Max Porges Edler von Portheim; 1857–1937), österreichischer Geschichtsforscher und Sammler
 Moses Gabriel Porges von Portheim (1781–1870; seit 1841 Edler von Portheim), Großindustrieller
 Paul von Portheim (Paul Porges Edler von Portheim; 1858–1883), österreichischer Dichter und Vertoner
 Paul Cohen-Portheim (1879–1932), deutschsprachiger Schriftsteller

Siehe auch:
 Völkerkundemuseum Heidelberg der J. und E. von Portheim Stiftung